Joan Colom i Agustí (Arenys de Mar, 1879 - 1964), pintor paisatgista
 Joan Colom Bertran (Barcelona, 1424), noble català, navegant i corsari 
 Joan Colom i Altemir (Barcelona, 1921 - 2017), fotògraf català
 Joan Colom i Naval, (Barcelona, 1945) Síndic Major de la Sindicatura de Comptes de Catalunya